Een Sint-Gorikskerk of Sint-Gaugericuskerk is een kerk die genoemd is naar Gaugericus of Gorik van Kamerijk. Veel zulke kerken staan in Sint-Gaugericus- of Goriksparochies.

België 
Sint-Goriks- en Magdalenakerk (Asse)
Sint-Gorikskerk (Aubechies)
Sint-Gorikskerk (Baudour)
Sint-Gorikskerk (Bouffioulx)
Sint-Gorikskerk (Boussu)
Sint-Gorikskerk (Blaregnies)
Sint-Gorikskerk (Brussel)
Sint-Gaugericuskerk (Dworp)
Sint-Gorikskerk (Genappe)
Sint-Gorikskerk (Gozée)
Sint-Gorikskerk ('s-Gravenbrakel)
Sint-Gorikskerk (Haaltert)
Sint-Gorikskerk (Ladeuze)
Sint-Gorikskerk (Limelette)
Sint-Gaugericuskerk (Kobbegem)
Sint-Gaugericuskerk (Limelette)
Sint-Gorikskerk (Marche-lez-Ecaussinnes)
Sint-Gaugericuskerk (Pamel)
Sint-Gorikskerk (Rebecq)
Sint-Gorikskerk (Ronquières)
Sint-Gaugericuskerk (Roosbeek)
Sint-Gorikskerk (Roucourt)
Sint-Gorikskerk (Saint-Géry)
Sint-Gorikskerk (Sint-Goriks-Oudenhove)
Sint-Gorikskerk (Thieu)
Sint-Gorikskerk (Villers-la-Tour)
Sint-Gorikskerk (Willemeau)
Sint-Laurentius en Sint-Gorikskerk (Wolvertem)

Frankrijk 
Sint-Gorikskerk (Arras)
Sint-Gorikskerk (Bieren)
Sint-Gaugericuskerk (Blaregnies)
Sint-Gorikskerk (Brie)
Sint-Gorikskerk (Cambrai)
Sint-Gorikskerk (Havys)
Sint-Gorikskerk (Valenciennes)

Gorikskerk